Куатро Потриљос има више значења:

 Куатро Потриљос (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Потриљос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику